

Bułgaria 
 Demjanica – rzeka w Pirynie
 Demjanica – schronisko turystyczne w Pirynie